Wilburg ist der Name folgender Personen:

 Max Wilburg (1867–1937), österreichischer Zivilrechtswissenschaftler, geboren als Max Mihurko, Vater von:
 Walter Wilburg (1905–1991), österreichischer Zivilrechtswissenschaftler